Барчиха — топоним в России:

Реки 

Барчиха — река, впадает в озеро без названия у села Беспалово в Алтайском крае.
Барчиха — река, приток Мульчихи в Алтайском крае.
Барчиха — река, приток Левой Выдрихи в Алтайском крае.

Населенные пункты 

Барчиха — посёлок в Шипуновском районе Алтайского края.